Era la prima edizione del torneo dal 2008.

Chris Guccione e André Sá hanno vinto il titolo battendo in finale Pablo Cuevas e David Marrero con il punteggio di 6–2, 7–5.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Leander Paes (quarti di finale)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (finale)

 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
 Dominic Inglot /  Jamie Murray (primo turno)

Wildcard 

  Eric Butorac /  Colin Fleming (semifinale)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Alternative 
  Łukasz Kubot /  Maks Mirny (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2015
ATP World Tour 2015